Fabio Van Den Bossche (21 september 2000) is een Belgisch wielrenner en baanwielrenner.

Palmares

Baanwielrennen

Weg

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Ploegen
 2022 –  Alpecin-Fenix
 2023 –  Alpecin-Deceuninck

Belgisch wielrenner
Belgisch baanwielrenner